Troelstra ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Troelstra (1939–2019), niederländischer Mathematiker
 Pieter Jelles Troelstra (1860–1930), niederländischer Politiker und Dichter